rodzeństwo Schollów
 Hans Scholl
 Sophie Scholl
 Hans Scholl (astronom)